Hülsen steht für:

 Hülsen (Adelsgeschlecht),

Orte:
 Hülsen (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Katterbach der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Hülsen (Dörverden) im Landkreis Verden
 Hülsen (Engelskirchen), Ortslage in Engelskirchen
 Hülsen (Cronenberg), Ortslage in Wuppertal-Cronenberg
 Hülsen (Elberfeld), Ortslage in Wuppertal-Elberfeld
 Hülsen (Haselünne), Ortsteil von Haselünne, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Hülsen (Nächstebreck), Ortslage in Wuppertal-Nächstebreck
 Hülsen (Solingen), Hofschaft in Solingen-Aufderhöhe
 Hülsen (Wipperfürth), Ortschaft in Wipperfürth
 Marina Hülsen, Ortsteil der Gemeinde Kosel in Schleswig-Holstein

Hülsen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea von Hülsen-Esch (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 August von Hülsen (1779–1858), preußischer Generalmajor
 August Ludwig Hülsen (1765–1809), deutscher Philosoph
 Bernhard von Hülsen (1865–1950), deutscher Generalleutnant
 Bernhard Friedrich von Hülsen (1700–1763), deutscher Oberst
 Botho von Hülsen (1815–1886), deutscher Theaterintendant
 Botho von Hülsen (Offizier) (1895–1980), deutscher Generalleutnant
 Christian Hülsen (1858–1935), deutscher Archäologe und Epigraphiker
 Dietrich von Hülsen-Haeseler (1852–1908), deutscher General der Infanterie
 Ernst von Hülsen (1875–1950), deutscher Politiker und Rechtswissenschaftler
 Georg von Hülsen-Haeseler (1858–1922), deutscher Hofbeamter und Theaterintendant
 Hans von Hülsen (eigentlich Johannes Bruno von Hülsen; 1890–1968), deutscher Schriftsteller
 Hans von Hülsen (General) (1776–1849), deutscher Generalmajor
 Heinrich-Hermann von Hülsen (1895–1982), deutscher Generalmajor
 Helene von Hülsen (1829–1892), deutsche Schriftstellerin
 Isabell Hülsen (* 1973), deutsche Journalistin

 Kasimir von Hülsen (1778–1858), deutscher Generalmajor
 Madita van Hülsen (* 1981), deutsche Moderatorin
 Mathias von Hülsen (1865–1942), deutscher Offizier
 Walter von Hülsen (1863–1947), deutscher General der Infanterie 

Siehe auch:
 Hülse
 Hülsenfrucht, Fruchtform der Hülsenfrüchtler